Die Präsidentschaftswahl in Uganda fand am 26. Juni 2001 gleichzeitig mit der Parlamentswahl statt. Der Gewinner der Wahl war bei einer Wahlbeteiligung von 67,74 Prozent der 10.775.836 Wahlberechtigten der bisherige Amtsinhaber Yoweri Museveni, der 69,45 Prozent der Stimmen erhielt und damit seinen Konkurrenten Kizza Besigye, der 27,69 Prozent erhielt, schlug.

Sechs Kandidaten traten zur Wahl an, neben den Favoriten und einzigen Kandidaten mit realen Siegchancen Yoweri Museveni und Kizza Besigye waren dies Muhammad Kibirige Mayanja, Karuhanga Chapaa, Francis Bwengye, Charles Ssenkubuge und Aggrey Awori.

Museveni wurde mit 69,45 Prozent wiedergewählt, Besigye erhielt 27,69 Prozent der Stimmen. Awori konnte 1,42 Prozent der Stimmen, Kibirige 1,00 Prozent, Bwengye 0,31 Prozent und Chaapa 0,14 Prozent gewinnen.

In den 17.308 Wahllokale wurden zudem die 214 Abgeordneten des Parlaments gewählt.

Weblinks 
 Webauftritt der Wahlkommission Ugandas (englisch)

Uganda
2001